Miguel Ángel Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Miguel Ángel Rodríguez (Leichtathlet) (* 1967), mexikanischer Leichtathlet
 Miguel Ángel Rodríguez (Squashspieler) (* 1985), kolumbianischer Squashspieler
 Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (* 1940), costa-ricanischer Politiker, Präsident 1998 bis 2002